Tommila est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
 (née en 1950), actrice finlandaise
 (né en 1999), acteur finlandais
 (né en 1931), historien et professeur finlandais
 Jorma Tommila (1959-), acteur finlandais
Homonymie de patronyme
Patronyme finnois